Denumirea de Obilești se poate referi la următoarele locuri din România:
 Obilești, vechea denumire a satului Bordeasca Veche, județul Vrancea;
 Obileștii Vechi (denumită uneori și Obilești), fosta denumire a satului Siliștea (județul Călărași), și a comunei pe care a alcătuit-o acesta până în 1968;
 Obileștii Noi, fosta denumire a satului Valea Argovei din județul Călărași, și a comunei cu același nume.